El Torneig de Cluj-Napoca 2021, oficialment conegut com a Winners Open 2021, és un esdeveniment de tennis femení sobre terra batuda que pertany als WTA 250 de la WTA. L'edició inaugural del torneig es va celebrar entre el 2 i el 8 d'agost de 2021 al club de tennis Winners Sports Club de Cluj-Napoca (Romania).

La tennista alemanya Andrea Petkovic va guanyar el primer títol individual en sis anys, des de 2015.

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial 
 
 

WTA Tour 2021
Competicions tennístiques a Romania
Cluj-Napoca